Henrik Stenberg (* 15. Januar 1990 in Storvreta, Uppsala, Schweden.) ist ein schwedischer Unihockeyspieler.

Karriere 
Stenberg spielt mit Ausnahme der Saison 2007/08, bei dem er für eine Saison bei IK Sirius IBK unter Vertrag war und in der Division 1 spielte, seit seinen Zeiten als Junior bei Storvreta IBK. Mit Storvreta wurde Stenberg 2010, 2011, 2012 und 2016 schwedischer Meister.

Sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gab er 2009 am Vierländerturnier in Tschechien. An der WM 2010 in Helsinki wurde er zusammen mit der schwedischen Nationalmannschaft Vizeweltmeister sowie 2012 und 2014 Weltmeister. Bei den U19-Weltmeisterschaften 2007 und 2009 gewann er jeweils Gold. Mit 21 Punkten in fünf Spielen war er zudem Topscorer der U19-Weltmeisterschaft 2009.

Saisonübersicht 
Alle Ligaspiele inklusive Playoffs.

Weblinks 

 Profil auf der Seite des Weltverbands IFF (englisch)
 Steckbrief auf der Website des schwedischen Verbandes (schwedisch)
 Spielerstatistik auf der Website des schwedischen Verbandes (schwedisch)

Einzelnachweise 

Unihockeynationalspieler (Schweden)
Schwedischer Meister (Unihockey)
Weltmeister (Unihockey)
Schwede
Geboren 1990
Mann
Unihockeyspieler (Storvreta IBK)
Unihockeyspieler (IK Sirius IBK)